La Liga Deportiva de Saladillo es una "liga regional de futbol" en la Provincia de Buenos Aires en la Republica Argentina, tiene su sede en la calle Dr. Posadas 2675 de la ciudad de Saladillo cabecera del partido Homonimo.

Su fundacion fue el 20 de septiembre de 1931.

Referencias

P
Partido de Saladillo